AUF peut faire référence à :

 Agence universitaire de la Francophonie, un réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophones ;
  ;
 Asociación Uruguayana de Fútbol (en français, Association uruguayenne de football), une association de football  d'Uruguay ;
 Arbeidernes Ungdomsfylking (en français, Ligue des jeunes travaillistes), un mouvement politique norvégien ;
 Langues arawanes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Code IATA des aéroports